William Scott  kan syfta på bland andra:

 William Scott, 1:e baron Stowell (1745–1836), engelsk jurist
 William Scott (1913–1989), skotsk målare